983 км — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги на стыке действующей линии Москва — Ростов-Главный  в  Тарасовском районе Ростовской области. Имеет статус промежуточной станции.

Движение по станции 
Через станцию 983 км осуществляется движение поездов пригородного сообщения.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Ростовской области

Остановочные пункты Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги